Орден Слави — державна нагорода СРСР
 Орден «Слава» (Азербайджан) — державна нагорода Азербайджану
 Орден Слави (Вірменія) — державна нагорода Республіки Вірменії
 Орден Слави (Казахстан) — державна нагорода Казахстану